Gørding Sogn henviser til flere artikler:
 Gørding Sogn (Esbjerg Kommune) – et sogn i Esbjerg Kommune og i Ribe Domprovsti
 Gørding Sogn (Holstebro Kommune) – et sogn i Holstebro Kommune og i Ringkøbing Provsti